Lincolnton (Észak-Karolina)
Lincolnton (Georgia)